Mirza (von persisch amirzāde, ‚Sohn des Emirs, Fürstensohn‘, „Prinz“) ist ein persischer Titel sowie Vor- und Familienname vor allem in Iran, Pakistan und Indien.

Ehrentitel 
Dem Namen vorangestellt in der Bedeutung ‚gebildeter Mann, schreibkundiger Mann, angesehener Bürger‘.
 Mirza Husayn Ali Nuri, bekannt unter dem Ehrentitel Baha’u’llah, führende Persönlichkeit des Babismus und später Stifter der Bahai-Religion
 Mirza Yahya Nuri, bekannt unter dem Ehrentitel Subh-i-Azal, führende Persönlichkeit des Babismus und später Stifter des, heute so gut wie ausgestorbenen, Azalismus
 Mirza Abu’l-Fadl, bekannter Bahai-Theologe persischer Herkunft
 Mirza Ghalib (1797–1869), ein Poet in Urdu und Persisch aus Indien
 Mirza Abdollah Farahani (1843–1918), persischer Musiker und Komponist
 Mirza Aslam Beg, pakistanischer General, ehemaliger Chief-of-Staff der pakistanischen Armee; politischer Kommentator
 Mirza Irshad Beg, früheres Mitglied des indischen Parlaments, Secretary All India Congress Committee

 Mirza Schaffy Wazeh (um 1796–1852), aserbaidschanischer Dichter

Namensträger 
 Mirza Delibašić (1954–2001), jugoslawischer Basketballspieler
 Mirza Khan (1924–2022), pakistanischer Leichtathlet
 Mirza Kurtagic (* 1984), schwedischer Handballschiedsrichter

Adelstitel 
Dem Namen nachgestellt auch in der Bedeutung ‚Prinz (von Geblüt)‘.
 Abbas Mirza (1789–1833), persischer Prinz
 Abdol Madschid Mirza (1845–1927), Premierminister des Iran
 Alqas Mirza (1516–1550), safawidischer Prinz und Aufständischer
 Iradsch Mirza (1874–1926), iranischer Dichter
 Khusrau Mirza (1587–1622), ältester Sohn des Mogulherrschers Jahangir
 Sultan Ibrahim Mirza (1540–1577), Neffe von Schah Tahmasp I.

Familienname 
 Ahmed Mirza, bahrainischer Fußballspieler
 Ali Mirza († 1494), Sohn des Sektenführers Scheich Haidar und Alamschah Begom; und Bruder des späteren iranischen Königs Ismail I.
 Aziz Mirza (* 1947), indischer Filmschaffender
 Diya Mirza (* 1981), indisches Model und Schauspielerin
 Fahmida Mirza (* 1956), pakistanische Ärztin, Geschäftsfrau und Politikerin
 Farhan Mirza (* 1975), pakistanisch-schwedischer Snookerspieler
 Hady Mirza (* 1980), Musiker aus Singapur
 Iskander Mirza (1899–1969), pakistanischer Politiker
 Parviz Mirza-Hassan (* 1945), iranischer Fußballspieler
 Rohit Mirza (* 1991), indischer Fußballspieler
 Saeed Akhtar Mirza (* 1943), indischer Regisseur
 Sania Mirza (* 1986), indische Tennisspielerin
 Shahzad Mirza (1952–2021), pakistanischer Schachspieler
 Shazia Mirza (* 1972), britische Comedian
 Zeeshan A. Mirza (* 19??), indischer Zoologe
 Zulfiqar Mirza (* 1954), pakistanischer Politiker und Minister

Siehe auch 
 ein Stern im Sternbild Großer Hund, siehe Murzim
 der wissenschaftliche Name einer Primatengattung, siehe Riesenmausmakis

Weblinks 
 https://www.behindthename.com/name/Mirza

Mirza
Männlicher Vorname
Ehrentitel